Novidade - no âmbito do direito autoral
Novidades - jornal católico
A Novidade - canção do grupo musical Paralamas do Sucesso

Desambiguação